Le comté de Prince George peut désigner :
 le comté du Prince George (Maryland) () ;
 le comté de Prince George (Virginie) ().